У наведеній таблиці показаний медальний залік 13-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Лейк-Плесід (США) з 14 лютого по 23 лютого 1980 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Лейк Плесід 1980 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1980
1980